Hargrave kan syfta på:

 Hargrave, Cheshire - en ort i Cheshire, England
 Hargrave, Northamptonshire - en ort i Northamptonshire, England
 Hargrave, Suffolk - en ort i Suffolk, England
 Hargrave Lake – en sjö i provinsen Manitoba, Kanada